Альтхайм:

 Альтхайм, Франц — немецкий историк и филолог, руководящий сотрудник Аненербе

 Альтхайм — город в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия
 Альтхайм (Альб) — коммуна в Германии.
 Альтхайм (Ридлинген) — коммуна в Германии.
 Альтхайм (Эхинген) — коммуна в Германии.
 Альтхайм — «культурный феномен» раннего неолита, около 3800 — 3400/3300 гг. до н. э.